Prince (1958-2016), cantor estadunidense
Prince (Prince of Persia)
Prince of Persia, série de jogos eletrônicos

Localidades

Princes Lakes

Princé

Desambiguação